Метельський Роман Едуардович — український юрист.
 Метельський Віктор Трохимович — радянський футболіст, захисник.